Аргунь:

 Аргунь — река в Китае и России, правая составляющая Амура.
 Аргунь — городской уезд городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия (КНР).
 «Аргунь» — первый пароход на Амуре, судно Амурской экспедиции (1849—1855).